Мелеча — топоним в России:
 Мелеча — деревня в Демянском районе Новгородской области;
 Мелеча — река в Тверской области, приток Осени.